Ба́бельсберг () — географическое название:
 Бабельсберг — административный район Потсдама;
 Парк Бабельсберг — парк в одноимённом районе Потсдама;
 Дворец Бабельсберг — дворец в парке Бабельсберг;
 Киностудия Бабельсберг — киностудия «УФА»;
 Бабельсберг (футбольный клуб) — футбольный клуб из этого района.

См. также 
 Нойбабельсберг — жилой посёлок в Бабельсберге